Mühlheim peut faire référence à :
 Mühlheim am Inn, commune autrichienne du district de Ried im Innkreis, Haute-Autriche
 Mühlheim am Main, ville allemande de l'arrondissement d'Offenbach, Hesse
 Mühlheim an der Donau, ville allemande de l'arrondissement de Tuttlingen, Bade-Wurtemberg

Voir aussi 
 Mülheim (homonymie)
 Müllheim